Kopáč může být:

 člověk, který něco kope v zemi – například manuálně pracující horník nebo nekvalifikovaný stavební dělník pracující s lopatou a krumpáčem
 člověk vykopávající míč v některých kolektivních míčových sportech – typicky je tento pojem používán v ragby (zejména hráč zahrávající kopy na branku)

nástroje
 speciální vidle zahnuté o 90 stupňů

příjmení osob
 Karel Kopáč – český zločinec známý z kauzy orlických vrahů
 Radim Kopáč (* 1976) – český kritik, redaktor a publicista

ostatní
 PRP-1 Kopáč – radiotechnický pasivní sledovací systém

Externí odkazy